Макри́-Яло́с () — община (дим) в Греции, на востоке Крита. Входила в ном Ласитион в периферии Крит. С 2011 года по программе Калликратиса упразднена и вошла как общинная единица в общину Иерапетра. Население 4015 жителей по переписи 2001 года. Площадь 159,229 квадратного километра. Плотность 25,22 человека на квадратный километр. Административный центр — Куцурас (), расположенный на побережье Ливийского моря.

Была создана в 1998 году по программе «Каподистрия».

Административное деление 
Община (дим) Макри-Ялос делилась на 8 общинных сообществ.

Примечания 

Димы Крита